Casper Ruud era il detentore del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Brandon Nakashima ha battuto Marcos Giron con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno. 

  Daniel Evans (semifinale)
  Jenson Brooksby (quarti di finale)
  Marcos Giron (finale)
  Pedro Martínez (secondo turno)

  Brandon Nakashima (campione) 
  Alejandro Tabilo (secondo turno) 
  James Duckworth (quarti di finale) 
  Jeffrey John Wolf (secondo turno)

Wildcard 

  Brandon Holt (primo turno)
  Zachary Svajda (primo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificati 

  Mitchell Krueger (secondo turno)
  Facundo Mena (primo turno)

  Christopher Eubanks (primo turno) 
  Emilio Nava (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

San Diego Open 2022